Das Dameneinzel (Rollstuhl) der French Open 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Marjolein Buis.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Dameneinzel
2017